Die deutsche Softball-Bundesliga 2015 war die 17. Spielzeit der Softball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann am 25. April und dauerte bis zum 29. August. Anschließend wurde vom 5. September bis zum 27. September in den Play-offs der Deutsche Meister ermittelt. Als Titelverteidiger gingen die Wesseling Vermins in die Saison. Die Brauweiler Raging Abbots stiegen ab und die Freising Grizzlies auf, so dass die Liga wie im Vorjahr eingleisig mit sieben Mannschaften gespielt wurde.

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison wurde als Rundenturnier mit zwei Runden ausgetragen, wobei jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft einmal zu Hause und einmal auswärts antrat. An jedem Spieltag wurden zwei Spiele als Doubleheader ausgetragen, wodurch sich zwei Mannschaften insgesamt vier Mal gegenüberstanden.

Play-Offs 
Die Play-Offs wurden im Page-Playoff-System ausgespielt. Dabei spielten zunächst im Viertelfinale der Erstplatzierte der regulären Saison gegen den Zweitplatzierten eine Best-of-three-Serie, wobei sich der Gewinner direkt für die Finalserie qualifizierte. Außerdem spielte der Dritt- gegen den Viertplatzierten ebenfalls eine Best-of-three-Serie. Der Gewinner dieser Serie erspielte dann gegen den Verlierer des anderen Viertelfinales in einer Best-of-Three-Serie den zweiten Finalteilnehmer. Die Finalserie wurde im Best-of-five-Modus ausgetragen.

Reguläre Saison

Play-Offs

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Softball-Bundesliga 
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes

Einzelnachweise 

2015
Sportsaison 2015
Sportveranstaltung in Deutschland